Васіліс Пападопулос — грецький дипломат.
 Васіліс Пападопулос — грецький футболіст.
 Васіліс Пападопулос — грецький політик, засновник партії Я не плачу ().
 Васіліс Пападопулос — грецький поет-лірик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок